

Patronyme 
Lago est un nom de famille notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Anthony Lago (1893-1960), ingénieur et chef d'entreprise italien
 Alejandro Lago (1979-), footballeur uruguayen
 Clara Lago (1990-), actrice espagnole
 Eduardo Lago (1954-), écrivain espagnol
 Harouna Lago (1946-), boxeur nigérien
 Scotty Lago (1987-), snowboardeur américain 
 Sylvie Lago, judokate ivoirienne

Toponyme

Burkina Faso 
 Lago, un village du département et la commune rurale de Balavé dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Lago, un village du département et la commune urbaine de Gourcy dans la province du Zondoma et la région Nord.

Espagne 
 Lago, une station du métro de Madrid (Espagne).

États-Unis 
 Mont Lago, une montagne des États-Unis, point culminant du chaînon Okanagan ;
 Lago, census-designated place située au Texas.

Italie 
 Lago, une commune de la province de Cosenza, dans la région Calabre ;
 Revine Lago, une autre commune italienne.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme